język szkocki z grupy języków celtyckich
 język szkocki z grupy języków germańskich